Ágria Gramvoúsa (grec moderne : ) est une île inhabitée grecque située au nord-ouest de la Crète et appartenant administrativement à Kissamos.

Géographie 

Située à  au nord-ouest de Kissamos, elle s'étend sur  de large pour une longueur de . C'est la plus au nord des deux îles Gramvoussa.

Notes et références 

Île en Crète (périphérie)
Localité dans le dème de Kíssamos
Île inhabitée en Grèce